Бондаре́нко () — украинская фамилия, происходит от названия профессии изготовителя бочек и деревянной посуды — бондарь; также топоним.

Фамилия

А 
 
 
 Бондаренко, Алёна Владимировна (род. 1984) — украинская теннисистка.

Б 
 Бондаренко, Богдан Викторович (род. 1989) — украинский легкоатлет, прыгун в высоту.

В 
 Бондаренко, Валентин Васильевич (1937—1961) — советский лётчик-космонавт, член первого отряда космонавтов СССР, погибший во время подготовки.
 
 
 
 
 
 Бондаренко, Вячеслав Васильевич (род. 1974) — белорусский писатель, телеведущий, журналист.

Г 
 Бондаренко, Геннадий Борисович (1929—1989) — советский футболист, тренер.

Д

Е

З

И

К 
 Бондаренко, Катерина Владимировна (род. 1986) — украинская теннисистка.

Л 
 Бондаренко, Людмила Васильевна (род. 1940) — учёный, член-корреспондент РАН.

М 
 Бондаренко, Максим Викторович (род. 1981) — российский футболист.

Н 
 Бондаренко, Надежда Андреевна (род. 1950) — политический и общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 
 
 Бондаренко, Нина Ивановна (1927—1958) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).

О

П

Р

С 
 Бондаренко, Савелий Захарович (1903—1942) — боец Алуштинского партизанского отряда.
 Бондаренко, Светлана Михайловна (род. 1971) — украинская пловчиха.
 
 Бондаренко, Слава Ефимовна (1932—2017) — советская актриса, оперная певица.

Т 
 Бондаренко, Тарас Романович (род. 1992) — украинский футболист.
 Бондаренко, Татьяна Ефимовна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.

У 
 Бондаренко, Ульяна Николаевна (1903—?) — советский деятель Украинской ССР.

Ф 
 Бондаренко, Феодосий Иосифович (1926—1967) — советский футболист.
 
 Бондаренко, Филипп Семёнович (1905—1993) — украинский и советский шахматный композитор.

Ю

Я 
 Бондаренко, Яков Александрович (1905—1941) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Ярослава Александровна (род. 1997) — российская велогонщица.

Топоним 
 Бондаренко — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Бондаренко — кратер на видимой стороне Луны.

 Бондаре́нково (до 1948 года Караба́х) — посёлок в Городском округе Алушта.

См. также 
 Бондаренков

Примечания